

Patronymie
 Laurent Morteau (1965- ) est un acteur français.

Géographie
 Morteau est une commune franc-comtoise ;
 Morteau (Haute-Marne) ;
 souvent confondu avec la Sambre, le Morteau traverse Le Nouvion-en-Thiérache.